Cory Barlog (1975) – regista, scrittore e autore di videogiochi statunitense
 Boleslaw Barlog (1906-1999) – regista tedesco